Uvas de perro puede referirse a:
El nombre común de la planta Bryonia dioica; 
El nombre común de la planta Dioscorea communis; 
El nombre común de la planta Sambucus ebulus; 
El nombre común de la planta Sedum acre; 
El nombre común de la planta Viburnum lantana; o
El nombre común de la planta Viburnum tinus.